Man Chong - um oficial que serviu a Cao Cao.
Song Chong-gug - um futebolista profissional sul-coreano.
Law Kin Chong - um empresário sino-brasileiro radicado no ramo de factoring.
Cheech & Chong - uma dupla humorística americana que obteve uma larga audiência nas décadas de 1970 e 80.
Tommy Chong - um ativista, ator, comediante e músico canadense.
Steevy Chong Hue - um futebolista taitiano que atua como atacante.
1888 Zu Chong-Zhi - um asteróide da cintura principal, a 2,1285801 UA. 
Lee Chong Wei - um jogador de badminton profissional da Malásia que reside em Bukit Mertajam.
Rae Dawn Chong - uma atriz canadense. 
He Chong - um saltador ornamental chinês que compete em provas de saltos ornamentais representando seu país.
Chong de Han - foi um imperador chinês da dinastia Han e o oitavo da dinastia Han Oriental.
Chong Sik-yu - um ativista a favor da independência em Hong Kong e é um contato para o grupo Hong Konger Front.
Annabel Chong - uma ex-atriz pornográfica. 
Wang Chong - foi um filósofo chinês da dinastia Han que desenvolveu um pensamento racional, temporal, naturalistico, e mecânico do mundo e dos seres humanos.
Lim Chong Eu - um político malaio. 
Manuel Chong Neto - um artista plástico panamenho. 

Desambiguação